Pra (rzeka w Ghanie)
 Pra (rzeka w Rosji)

Zobacz też 
 PRA